WPS може означати наступне:

Інформаційні технології 
 Wi-Fi Protected Setup — стандарт, який прагне автоматизувати безпечне встановлення та під'єднання до бездротових мереж
 WPS Office — офісний пакет від розробника Kingsoft
  — специфікація інтерфейсів вебслужб від Open Geospatial Consortium
  — пропозиція сервіс-орієнтованої архітектури від IBM
  — користувацький інтерфейс операційної системи IBM OS/2
  — середовище розробки мовою програмування

Організації 
  — ліга у Сполучених Штатах